Влодек () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Влодек, Адам (1922—1986) — польский поэт.
 Влодек, Лев Львович (1842—?) — одесский архитектор.
 Влодек, Мацей — польский военный.
 Влодек, Михаил Фёдорович (1780—1849) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Влодек, Пётр Афанасьевич (1924—2017) — протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), профессор богословия.
 Влодек, Станислав — сын Мацея, белзский воевода.